The Football League 1955-56 var den 57. udgave af The Football League. Manchester United F.C. blev mester.

First Division

Sæsoner i The Football League